Čelovce est une commune slovaque du district de Prešov ;
 Čelovce est une commune slovaque du district de Veľký Krtíš.